Op het toernooi van Wimbledon in 2004 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 23 juni tot en met 4 juli 2004.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Kim Clijsters en Ai Sugiyama had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Sugiyama speelde samen met Liezel Huber. Zij waren het vijfde reekshoofd en kwamen in de finale.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daar werden ze verslagen door de latere winnaressen.

Het als zesde geplaatste duo Cara Black en Rennae Stubbs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vijfde geplaatste koppel Liezel Huber en Ai Sugiyama in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun derde gezamenlijke titel. Black had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stubbs 42.

De Belgische Els Callens speelde samen met Petra Mandula uit Hongarije. Dit team was als vijftiende geplaatst. Ze bereikten de derde ronde.

Er deden geen Nederlandse speelsters mee.

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2004